Eureka Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Eureka Municipal Airport (Kalifornien)
 Eureka Municipal Airport (Kansas)
 Eureka Municipal Airport (South Dakota)